Botànica: Dafne (planta), gènere de plantes de la família de les timeleàcies
 Personatges: 
 Dafne (nimfa), nimfa dels boscos filla del déu riu Peneu de Tessàlia i de Creüsa 
 Dafne (filla de Tirèsies)
 Òpera:
 Dafne (Peri), obra de Jacopo Peri (1597) considerada la primera òpera de la història 
 La Dafne, òpera de Marco da Gagliano
 Daphne (Strauss), òpera de Richard Strauss.
 Daphne, òpera d'Ottavio Rinuccini.
 Toponímia: 
 Dafne (Antioquia), santuari d'Apol·lo prop d'Antioquia de l'Orontes 
 Constantiana Daphne, fortalesa de Mèsia a la riba del Danubi 
 Astronomia:
 Dafne (satèl·lit), satèl·lit de Saturn 
 (41) Daphne, asteroide descobert per Hermann Mayer Salomon Goldschmidt el 1856 a París